Grupo Desportivo Estoril-Praia is een in 1939 opgerichte voetbalclub uit Estoril, Portugal. De thuiswedstrijden worden in het Estádio António Coimbra da Mota gespeeld dat plaats biedt aan 8.000 toeschouwers. De clubkleuren zijn geel-blauw.

Erelijst
 Tweede divisie
 Kampioen: 1942, 1944, 1946, 1975, 2004, 2012, 2021

 Derde divisie
 Kampioen: 2003 (Zuid)

 Beker van Portugal
 Finalist: 1944

Eindklasseringen

|}
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão. De Segunda Liga kende in de loop der tijd meerdere namen en heet sinds 2020/21 Liga Portugal 2. Ook het 3e niveau kende verschillende namen en heet sinds 2021/22 Liga 3.

In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, PO=Play Offs, Groep = groepsfase, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt GD Estoril-Praia

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten:10.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Portugal
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
  Marco Silva
  Hans Eskilsson
  Paulo Ferreira
  Lulinha
  Pauleta
  Jari Rantanen
  Erwin Sánchez
  Paulo Sérgio

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van GD Estoril-Praia uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Dejan Ognjanović degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van GD Estoril-Praia in totaal drie keer uit voor het Montenegrijnse nationale elftal.

Externe link 
 Officiële website

Estoril-Praia
Badmintonclub
Sport in Cascais